Tom Goovaerts (illustrator)
Tom Goovaerts (wielrenner)
Tom Goovaerts (voetballer)